Atualmente, a União Astronômica Internacional (UAI) classifica 5 objetos como planetas anões: Ceres, Plutão, Éris, Haumea e Makemake, mas acredita-se que várias centenas de objetos possam entrar nesta categoria. A qualidade que qualifica os planetas anões como tais, é que "têm massa suficiente para que sua própria gravidade seja o suficientemente grande para vencer a sua própria rigidez de corpo sólido, assumindo assim um equilíbrio hidrostático com uma forma quase-esférica". Estes planetas anões estão para além da órbita de Netuno são chamados de Plutoides, em referência a Plutão. Exceto no caso de Plutão e Ceres, as observações diretas foram insuficientes para conceder a eles esta classificação. Mas, baseando-se nos conhecimentos atuais sobre o relaxamento gravitacional de um corpo de gelo em formas esféricas, há hoje mais de uma centena de candidatos em potencial para planetas anões entre a população de corpos transnetunianos (TNOs). Estima-se que podem existir cerca de 200 planetas anões no cinturão de Kuiper e mais de 2000 nas regiões exteriores do Sistema Solar. O primeiro objeto transnetuniano descoberto depois de Plutão e que é um forte candidato a planeta anão foi o (15874) 1996 TL66, no qual o Telescópio Espacial Spitzer estimou que o mesmo tem um diâmetro de cerca de 575 km.

Mudança nos procedimentos de nomeação da UAI 
A UAI modificou os processos de nomeação dos objetos com altas probabilidades de ser plutoides, recebendo assim um tratamento diferente em relação ao resto dos TNOs. Os objetos com uma magnitude absoluta menor de +1 (e, portanto, com uma estimativa de um diâmetro de no mínimo 838 km) serão supervisionados por dois comitês de nomeação, em vez de um. Uma vez batizados, os objetos são declarados planetas anões. Só Makemake e Haumea passaram por este processo de nomeação como supostos plutoides.

Candidatos

O astrônomo Mike Brown estima que um objeto primordialmente composto por gelo com um diâmetro de 200 a 400 km, estará em equilíbrio hidrostático. O menor corpo celeste conhecido que é confirmado ter uma forma esférica é o satélite de Saturno Mimas, que tem um diâmetro de cerca de 400 km. Diversos satélites que têm diâmetros de cerca de 200 km não são esféricos. Então, em algum lugar entre 200 e 400 km um corpo gelado torna-se redondo. Objetos compostos com mais quantidade de gelo tendem a ficarem esféricos mesmo em tamanhos menores, enquanto aqueles com mais quantidade de rocha precisam ser maiores para ficarem esféricos. Segundo Mike Brown provavelmente qualquer objeto do cinturão de Kuiper com mais de 400 km tem um formato esférico, e, portanto, seria um planeta anão. Os corpos de 200 a 400 km de diâmetro possivelmente podem ser esféricos. No entanto, há que sublinhar que estas estimativas de diâmetros variam muito. O diâmetro mínimo corresponde com um albedo máximo de 1. Mas suspeita-se que muitos dos potenciais candidatos a planeta anão são mais escuros, o que faria com que fossem substancialmente muito maiores, essa variação é devido as tolinas que se formam nos corpos gelados por causa da radiação e do vento solar, estas tolinas também causam uma marcação vermelha no espectro desses corpos. Éris tem um albedo alto de 0,8-0,9, e também é estimado que a família Haumea seja brilhante.

E tudo se complica mais com candidatos como o , dos quais descobriu-se que são sistemas binários ou até mesmo triplos. O plutino 1999 TC36 foi considerado como um sistema triplo pelo Hubble, agora que está apenas a 30,7 UA UA em relação ao Sol (logo atrás da órbita de Netuno).

Hoje, Ceres é o único planeta anão que está no cinturão de asteroides. No momento do anúncio do termo "plutoide", a UAI notificou que "nos atuais conhecimentos científicos de que se dispõe, pensamos que Ceres possivelmente seja o único objeto do seu tipo". Portanto, atualmente não existe uma categoria proposta para os corpos semelhantes a "Ceres." A única possível exceção poderia ser Vesta, o segundo asteroide mais massivo do cinturão de asteroides, Vesta parece ter um interior totalmente diferenciado e em algum momento de sua passado poderia estar em equilíbrio hidrostático. O terceiro corpo mais massivo do cinturão de asteroides é Palas, que tem uma superfície irregular e pensa-se que tem um interior parcialmente diferenciado. Mike Brown estima que é mais difícil que um objeto rochoso tem uma forma arredondada do que um corpo de gelo, provavelmente um objeto rochoso com um diâmetro abaixo de cerca de 900 km não estará em equilíbrio hidrostático.

Lista de possíveis ​​planetas anões 
Esta é uma lista de objetos transnetunianos que têm diâmetros estimados de pelo menos 300 km, e assim podem ser planetas anões. O asteroide Ceres foi adicionado para comparação.

O tipo padrão é por estimativa de tamanho de Brown. Os planetas anões reconhecidos pela UAI estão com os nomes em negrito. As estimativas de diâmetro de Brown estão em vermelho quando eles são baseados em uma albedo assumido. Explicações e fontes para as massas e diâmetros medidos podem ser encontradas nas páginas dos órgãos vinculados.

</div>

Ver também 
 Planeta anão
 Objeto transnetuniano
 Disco disperso
 Satélite de corpos menores do sistema solar

Ligações externas 
  Which are the Dwarfs in the Solar System? Tancredi,G; Favre,S.  Icarus, Volume 195, Issue 2, p. 851-862.
 NASA JPL Small-Body Database Search Engine

 
candidatos a planeta anão